Кратер Гам () — крупный ударный кратер на западной окраине Моря Восточного на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь австралийского астронома, известного благодаря исследованиям эмиссионных туманностей и галактического радиоизлучения Колина Стэнли Гама (1924—1960), и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Абель на северо-западе; кратер Гернсбек на северо-востоке; кратер Дженнер на востоке-юго-востоке и кратер Гамильтон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 54,6 км, глубина 0,82 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, сильно разрушен, в восточной части вала имеется разрыв через который кратер заполнился базальтовой лавой при образовании бассейна Моря Восточного. Над поверхностью выступают лишь остатки вала. Юго-восточная часть вала перекрыта небольшим кратером, северо-восточная часть вала прекрыта останками небольшого кратера, формирующего еще один разрыв вала. Объем кратера составляет приблизительно 2 400 км³. Дно чаши кратера затоплено и выровнено лавой, отмечено несколькими маленькими кратерами. Альбедо чаши кратера соответствует альбедо Моря Восточного.

Вследствие расположения у юго-восточного лимба Луны форма кратера искажена при наблюдениях с Земли и возможность его наблюдения зависит от либрации Луны.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гам S относится к позднеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны